Glashütten ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Glashütten (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Glashütten (Taunus), Gemeinde im Hochtaunuskreis, Hessen
 Glashütten (Illmensee), Ortsteil der Gemeinde Illmensee in Baden-Württemberg
 Glashütten (Hasel), Ortsteil der Gemeinde Hasel (Baden) in Baden-Württemberg
 Glashütten (Hirzenhain), Ortsteil der Gemeinde Hirzenhain in Hessen
 Glashütten (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach in Baden-Württemberg

in Österreich:
 Glashütten bei Langeck, Katastralgemeinde von Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Glashütten bei Schlaining, Katastralgemeinde von Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Glashütten (Gemeinde Alland), Ortschaft und Katastralgemeinde von Alland, Bezirk Baden, Niederösterreich 
 Glashütten (Gemeinde Bad Traunstein), Ortsteil von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich 
 Glashütten (Gemeinde Liebenau), Ortschaft der Gemeinde Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Glashütten (Gemeinde Reichenau), Ortschaft der Gemeinde Reichenau im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Glashütten (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortschaft im Ortsteil Gressenberg der Gemeinde Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

in der Schweiz:
 Glashütten AG, Ortschaft in der Gemeinde Murgenthal, Kanton Aargau

in der Slowakei:
 Glashütten, deutscher Name der Gemeinde Sklené Teplice, Banskobystrický kraj

in Tschechien:
 Skelná Huť (Krsy) (Glashütten), Ortsteil von Krsy

Siehe auch:
 Glashütte (Begriffsklärung)